Liepnitz steht für:

 Liepnitz (Bernau bei Berlin), Wohnplatz der Gemeinde Bernau bei Berlin, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Liepnitz, deutscher Name von Lipnica (Polen), Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, Polen